Илья́ Мара́тович Криче́вский () — советский архитектор, один из трёх погибших защитников Белого дома во время августовского путча 1991 года. Герой Советского Союза (1991, посмертно).

Биография 
Родился в семье преподавателя словесности Инессы Наумовны и архитектора Марата Ефимовича Кричевских. По национальности — еврей. По воспоминаниям раввина Цви Патласа, в 1991 году посетил одно из занятий по изучению Торы в бейт-мидраше на улице Чайковского в центре Москвы и собирался ещё раз прийти в бейт-мидраш для изучения еврейской религии.

В 1980 году окончил московскую среднюю школу № 744 имени Петра Еремеева, и в 1986 году — Московский архитектурный институт. Работал архитектором в Государственном проектном институте № 6.

В 1986—1988 годах служил в рядах Советской Армии, младший сержант.

Затем работал архитектором в Проектно-строительном кооперативе «Коммунар». Илья Кричевский писал стихи; посмертно они включались в антологии («Строфы века» Евгения Евтушенко и другие).

Гибель 
19—21 августа 1991 года в период деятельности в Москве Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) находился среди тех, кто протестовал против ввода войск в Москву и требовал демократических преобразований. Погиб в ночь с 20 на 21 августа 1991 года в районе подземного туннеля близ Смоленской площади, где на пересечении улиц Чайковского и Нового Арбата толпа заблокировала восемь боевых машин пехоты (БМП) Таманской мотострелковой дивизии.

Когда демонстранты, пытаясь остановить движение БМП в сторону Смоленской площади, облили бензином (огневой смесью) БМП № 536, и машина загорелась, то покинувший её экипаж стал под градом камней и металлических прутьев перебегать к соседним БМП. Во время посадки в БМП № 521 двое из членов экипажа горевшей машины, прикрывая отход товарищей, делали предупредительные выстрелы в воздух. В этот момент Кричевский ринулся к БМП и получил сквозное смертельное ранение в голову. Кем именно сделан выстрел, установить не удалось.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок 25), где на его могиле установлен памятник. Памятный знак в честь Кричевского И. М. установлен над подземным туннелем на пересечении Садового кольца с улицей Новый Арбат в Москве.

Семья 
 Отец — Марат Ефимович Кричевский (род. 1932) — архитектор, художник
 Мать — Инесса Наумовна Кричевская (1932—2000) — перенесла несколько микроинфарктов.
 Сестра — Марина Маратовна Кричевская (род. 26.12.1964) — архитектор
 Две племянницы

Награды 
Указом Президента СССР от 24 августа 1991 года «за мужество и гражданскую доблесть проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР» Кричевскому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11659). По указу Михаила Горбачёва семьи Комаря, Кричевского и Усова получили единовременно по 250 рублей и от ВАЗа — автомобиль «Жигули».

По указу Бориса Ельцина награждён медалью «Защитнику свободной России» № 2.

См. также 
 Усов, Владимир Александрович
 Комарь, Дмитрий Алексеевич
 Инцидент в тоннеле на Садовом кольце (1991)

Примечания

Литература 
 Свердлов Ф. Д. В строю отважных: Очерки о евреях — Героях Советского Союза. — М., 1992.

Ссылки 
 Растянутое мгновение // amkworks113.ru

Поэты СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Выпускники МАРХИ
Погибшие при обороне «Белого дома» во время августовского путча 1991 года